La bataille de Rivoli en 1263.
 La bataille de Rivoli en 1797.